André Gouirand (1855-1918), peintre, musicien et critique d'art français ;
 Auguste Gouirand (1902-1944), résistant français ;
 Doudou Gouirand (né en 1940), saxophoniste et compositeur français de jazz.